Caminomorisco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caminomorisco (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Caminomorisco (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar